Термин Out for Blood  имеет несколько значений:
 Out for Blood — альбом  Литы Форд
 Out for Blood — альбом американской трэш-метал группы Sadus 
 «Out for Blood» — песня группы Pantera из их альбома Projects in the Jungle
 «Out for Blood» — песня группы Icon из их альбома Night of the Crime	
 «Out for Blood» — песня группы Agnostic Front из их альбома Cause for Alarm
 «Out for Blood» — песня группы The Crown из их альбома Crowned in Terror